Арктида (; ) — прадавній материк, що існував в архейському-протерозойському еоні в Арктиці (3-0,7 млрд років тому).
 Арктида — міфологічний північний полярний континент, що імовірно існував у недавньому геологічному минулому.